Il campionato Primavera 1995-1996 è la 34ª edizione del campionato di calcio Primavera ed il primo con la vittoria valida tre punti. Il detentore del trofeo era la . La Nazionale Indonesiana abbandona questo campionato e viene iscritta nel Berretti.

La squadra vincitrice del torneo è stata il  (sconfiggendo 2-1 il  nella finale giocatasi a Ischia;) dopo la finale persa l'anno precedente, il club umbro si è aggiudicato quest'anno il titolo di campione nazionale Primavera per la prima volta nella sua storia.

Prima fase 
Le prime 4 classificate di ogni girone passano alla seconda fase.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Seconda fase 
 Le prime 2 classificate di ogni girone passano alla fase finale.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTI DI FINALE

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE

Rosa campione d'Italia 
La squadra vincitrice del torneo è stata il  dell'allenatore Diego Giannattasio, che è stata proclamata Campione d'Italia per la prima volta.

I giocatori erano: Marco Storari, Tardioli, Sandro Mazzocco, Danilo Vitali, Andrea Bettini, Massimo Pazzaglia, Gennaro Gattuso, Andrea Cottini, Riccardo Gaucci (capitano), Cataldo Montesanto, Davide Baiocco, Emiliano Testini, Davide Faieta, Franco Paoletti, Vincenzo Di Maio, Luca Pierotti, Italo Centoia, Luca Grilli.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995